Aichet heißen folgende geographischen Objekte: 
 Aichet (Hofkirchen), Ortsteil des Marktes Hofkirchen, Landkreis Passau, Bayern
 Aichet (Rimbach), Ortsteil der Gemeinde Rimbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Aichet (Schonstett), Ortsteil der Gemeinde Schonstett, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Aichet (Thyrnau), Ortsteil der Gemeinde Thyrnau, Landkreis Passau, Bayern
 Aichet (Winzer), Ortsteil des Marktes Winzer, Landkreis Deggendorf, Bayern

 Aichet (Gemeinde Euratsfeld), Ortsteil von Euratsfeld, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Aichet (Gemeinde Sankt Valentin), Ortsteil von St. Valentin, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Aichet (Gemeinde Aspach), Ortsteil von Aspach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Aichet (Gemeinde Attnang-Puchheim), Ortsteil von Attnang-Puchheim, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Aichet (Gemeinde Peuerbach), Ortsteil von Peuerbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Aichet (Gemeinde Mettmach), Ortsteil von Mettmach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Aichet bei Grub, Ortsteil von Michaelnbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Aichet bei Kiesenberg, Ortsteil von Michaelnbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Aichet (Gemeinde Pichl), Ortsteil von Pichl bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Aichet (Gemeinde St. Willibald), Ortsteil von St. Willibald, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Aichet (Steyr), Ortsteil der Stadt Steyr, Oberösterreich
 Aichet (Gemeinde Taiskirchen), Ortsteil von Taiskirchen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Aichet (Gemeinde Taufkirchen), Ortsteil von Taufkirchen an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Aichet (Gemeinde Bad Wimsbach-Neydharting), Ortsteil von Bad Wimsbach-Neydharting, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

sowie:
 Schloss Aichet, in Steyr, Oberösterreich

Siehe auch: 
 Eichet